White Mountain puede hacer referencia a:

 White Mountain, una ciudad en el estado de Alaska (Estados Unidos); o
 «White Mountain», una canción de la banda británica Genesis.